Овертайм может означать:
 Овертайм — устоявшееся название дополнительного времени в спортивном состязании в некоторых видах спорта.
 «Овертайм» — французский чёрно-белый мультфильм 2004 года.